Mooreland kan syfta på:

 Mooreland, Indiana
 Mooreland, Oklahoma